Astrahan ima več pomenov:
 Astrahan - mesto ob Volgi
 Astrahan - pokrajina okoli mesta
 Astrahan - krzno
 Astrahanska oblast
 Astrahanski kanat, država, ki je nastala po razpadu Zlate horde
 Državna univerza Astrahan